Władysław Krogulski (1843-1934) – polski aktor, dyrygent, perkusista, kompozytor, związany z Teatrem Rozmaitości w Warszawie.
 Władysław Krogulski (1894-1962) – polski działacz niepodległościowy, oficer Legionów Polskich, podpułkownik Wojska Polskiego.

Zobacz też 
 Józef Władysław Krogulski